Ранчо Сан Себастијан има више значења:

 Ранчо Сан Себастијан (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Себастијан, Лома Буенос Аирес (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику